Involtini steht für:
 Involtini alla siciliana, typisches Hauptgericht der sizilianischen Küche

Involtini ist der Familienname von:
 Olsen Involtini, Berliner Musikproduzent, Tontechniker und Songschreiber